

Sport 
 Rio Claro Futebol Clube o Rio Claro – società calcistica brasiliana con sede a Rio Claro

Geografia

Brasile 
 Carmo do Rio Claro – comune nella mesoregione del Sul e Sudoeste de Minas (Minas Gerais)
 Rio Claro – comune nella mesoregione del Sul Fluminense (Rio de Janeiro)
 Rio Claro – comune nella mesoregione di Piracicaba (San Paolo)
 Microregione di Rio Claro – microregione con capoluogo Rio Claro

Cile 
 Río Claro – comune nella provincia di Talca (Maule)

Italia 
 Rio Claro – località costitutiva della frazione Salto di Fondi, in provincia di Latina (Lazio)

Trinidad e Tobago 
 Rio Claro – comune (Rio Claro-Mayaro)
 Regione di Rio Claro-Mayaro – regione con capoluogo Rio Claro

Pagine correlate 
 Claro – pagina di disambiguazione